Кубок России по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 21 по 25 декабря 2018 года в городе Красноярск на арене «Дворец спорта имени Ивана Ярыгина».

В турнире принимало участие 16 команд.

Обладателями Кубка стала команда «Адамант — Санкт-Петербург 1» (скип Алина Ковалёва), победившая в финале команду «Москвич-Зекурион» (Москва; скип Екатерина Галкина). Третье место заняла команда «Московская область 1» (Дмитров; скип Ольга Котельникова).

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 2 группы (А, Б) по 8 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. На групповом этапе командам начисляются очки: за победу — 2 очка, за поражение — 1 очко. Затем 4 команды, занявшие в группах 1-е и 2-е места, выходят в плей-офф, где играют по олимпийской системе. Сначала команды встречаются в полуфиналах (1-е место группы А со 2-м местом группы Б и 1-е место группы Б со 2-м местом группы А); победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места. В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф, ранжируются по месту, занятому в группе, а между командами, занявшими одинаковые места, по результату тестовых бросков в дом (ТБД, , в сантиметрах, команда с меньшим результатом занимает более высокое место). Все матчи проводятся в 8 эндов.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по местному времени (UTC+7).

Групповой этап

Группа A

Группа Б 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Полуфиналы. 24 декабря, 18:00

Матч за 3-е место. 25 декабря, 10:00

Финал. 25 декабря, 10:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: канал «Russian Curling TV» на YouTube

См. также 
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин 2018
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2018

2018
Спортивные соревнования в Красноярске
Спорт в России в 2018 году
Декабрь 2018 года
2018 год в Красноярском крае